Een Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk is een kerk, gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans. Veel zulke kerken staan in gelijknamige parochies.

België
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Aubange)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Bressoux)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Couillet)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Courcelles)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Flora)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Floreffe)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Heinsch)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Luik), te Sclessin
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Merelbeke)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Moha)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Prouvy)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Ransberg)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Termien)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Ukkel)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Weelde-Station)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Westrode)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Wierde)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Wilrijk)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk, zie Dominicanenkerk (Het Zoute)

Eritrea 
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Asmara)

Frankrijk 
 Rozenkransbasiliek (Lourdes)

Montenegro 
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Perast)

Nederland 
 Obrechtkerk (Amsterdam)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint-Jacobus de Meerderekerk (Vlissingen)
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Treebeek)
 Onze Lieve Vrouw van de Rozenkranskerk (Vinkel)
 Heilige Rozenkranskerk (Saba)

Palau 
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk (Ngaramasch)

Zie ook 
 Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans en Sint-Jacobus de Meerderekerk
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Onze-Lieve-Vrouw-Rozenkrans
Maria